Уиндом ():

Топонимы 
 Уиндом — город в штате Миннесота, США.
 Уиндом — тауншип в округе Моуэр, Миннесота, США.
 Уиндом — город в штате Канзас, США.
 Уиндом — город в штате Техас, США

Люди 
 Уиндом, Уильям — 33-й и 39-й министр финансов США.
 Уиндом, Уильям (актёр) — американский актёр.

Техника 
 Windom — широко распространённый тип коротковолновой антенны, предложенный радиолюбителем из США Лореном Виндомом в 1929 г.